Werwe steht für:

Personen:
 Claus de Werwe (1380–1439), niederländischer Bildhauer, siehe Claus de Werve

Orte:
 Werwe (Löningen), Ortsteil der Stadt Löningen, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen

WeRWe steht für:
 WeRWe – Werkgruppe für Restaurierung und Werterhaltung, ein Zusammenschluss von Restaurierungs-Unternehmen in Bayern

Siehe auch:
 Werve
 Verve
 Werw